Het knokkelkoortsvirus of denguevirus (DENV) is de oorzaak van knokkelkoorts. Het is een door muggen overgedragen, positief enkelstrengig RNA-virus van de familie Flaviviridae (geslacht Flavivirus).

Groep IV – positief ssRNA-virus